Каранович — фамилия. Известные носители:

 Каранович, Анатолий Георгиевич (1911—1976) — советский актёр, режиссёр и сценарист.
 Каранович, Горан (род. 1987) — швейцарский футболист.
 Каранович, Звонко (род. 1959) — сербский поэт и прозаик, диджей, радиоведущий.
 Каранович, Мирьяна (род. 1957) — югославская и сербская актриса.
 Каранович, Никола (1914—1991) — югославский военачальник, Народный герой Югославии.
 Каранович, Срджан (род. 1945) — сербский кинорежиссёр и сценарист.